Twee gemeentes in het Oostenrijkse Stiermarken
Gossendorf (Feldbach)
Gössendorf (Graz-Umgebung)